L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Nick Kyrgios remporte l'épreuve en simple, Raven Klaasen et Michael Venus celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey, de l'Australien Bernard Tomic du Canadien Denis Shapovalov, des Français Ugo Humbert et Gaël Monfils, du Japonais Kei Nishikori, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Malek Jaziri, Peter Gojowczyk, Lloyd Harris, Ilya Ivashka, Alexander Bublik, Bradley Klahn, Norbert Gombos et Marius Copil.

Pendant le tournoi 
Menés 2-5 dans le super tie-break au  tour, Andy Murray et son frère Jamie remportent les 8 points suivants face aux récents finalistes de Wimbledon, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, s'imposant ainsi en 3 sets (6-4 6-7, [10-5]).

Repêché des qualifications à la suite du forfait de Bernard Tomic, Peter Gojowczyk () parvient à se hisser pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un ATP 500 en battant notamment trois têtes de série dont le  mondial Milos Raonic.

Lauréats 
Nick Kyrgios remporte le  titre de sa carrière en simple, le  cette saison après Acapulco, en écartant en finale Daniil Medvedev.

En double, Raven Klaasen et Michael Venus décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Washington
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en juillet 2019
Tennis en août 2019
Sport aux États-Unis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en août 2019